Hidjab of ħijāb, een islamitische hoofddoek
 Riyad Farid Hijab, voormalig minister-president van Syrië